Hoofdklasse (mannenhandbal) 2016/17
 Hoofdklasse (vrouwenhandbal) 2016/17